Golden Rock kan syfta på:

Geografi

Indien 

1 Golden Rock, Indien, stadsdel, Tiruchirappalli, Tamil Nadu,

Saint Kitts och Nevis 

2 Robert L. Bradshaw International Airport, flygplats, tidigare benämnd Golden Rock Airport